Gérce Vas megye, Sárvári járás
Kisgérce
Nagygérce
Gérce, Vét-Zátony-sziget ÉK-i sarka a Csallóközben.

Jegyzetek